Das Herrendoppel der Wimbledon Championships 2004 war ein Tenniswettbewerb in London.

Das Finale bestritten Jonas Björkman und Todd Woodbridge gegen Julian Knowle und Nenad Zimonjić. Björkman und Woodbridge gewannen in vier Sätzen und konnten somit ihren Titel verteidigen. Dies war ihr dritter gemeinsamer Triumph bei den Wimbledon Championships (nach 2002 und 2003) und ihr fünfter gemeinsamer Grand-Slam-Titel insgesamt, zudem hatten sie beide vorher schon mit anderen Partnern Grand-Slam-Turniere gewonnen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
2004